Plusieurs officiers généraux français ont porté le nom de Challe :
 André Hubert Léon Challe (1875-1957), général de l'armée de terre française.
 Georges Émile Paul Challe (1864-1917), le frère d'André, également général de l'armée de terre (infanterie).
 Bernard Challe (1906-1977), le fils de Georges, général d'armée aérienne dans l'armée de l'air.
 Maurice Challe (1905-1979), instigateur du putsch des généraux durant la guerre d'Algérie.
Plan Challe

Homonymie de personnes